Verbrannte Erde steht für:

 Verbrannte Erde, Kriegstaktik
 Verbrannte Erde (Band), deutsche Dark-Punk-Band
 Verbrannte Erde (Film), amerikanischer Spielfilm von David Nutter (1985)

Siehe auch:
 Verbrannte Erde in Lateinamerika, Taktik im Drogenkonflikt